Torr steht für:
 Torr, veraltete Einheit des Druckes

Torr ist der Familienname folgender Personen:
 Cecil Torr (1857–1928), britischer Autor
 Michèle Torr (* 1947), französische Sängerin
 Rebecca Torr (* 1990), neuseeländische Snowboarderin

 steht für:
 John Torrey (1796–1873), nordamerikanischer Botaniker

TORR steht für:
 Technischer Oberregierungsrat, deutsche Amtsbezeichnung, siehe Regierungsrat (Amtsbezeichnung)

Siehe auch:
 Tor
 Thor (Begriffsklärung)

Abkürzung